Öhlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Öhlinger (1878–1957), christlich-sozialer Politiker
 Theo Öhlinger (* 1939), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Walter Öhlinger (* 1957), österreichischer Historiker